Байнвиль:

 Байнвиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн
 Байнвиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау